Сеид Ашраф Али-хан Бахадур () (1750-е годы — 24 марта 1770) — 10-й наваб Бенгалии, Бихира и Ориссы (10 марта 1770 — 24 марта 1774), четвертый сын Мир Джафара.

Биография 
Родился в 1750-х годах. Четвертый сын Мир Джафара (ок. 1691—1765), наваба Бенгалии (1757—1760, 1763—1765). Его матерью была Рахат-ун-Ниса Бегум. Он был усыновлен своей тетей, Нафисат-ун-Нисой Бегум Сахибой (Манджхли Бегум).

10 марта 1770 года после смерти своего старшего брата, Наджабата Али-хана (1750—1770), 9-го наваба Бенгалии (1766—1770), не имевшего детей, Ашраф Али-хан Бахадур был провозглашен новым навабом Бенгалии, Бихара и Ориссы. Он был официально коронован в форте Муршидабад 21 марта 1770 года.

Но вскоре он скончался от оспы в форте Муршидабад 24 марта 1770 года. Был похоронен на кладбище Джафаргандж в Муршидабаде.

Ашраф Али-хан был женат на Наваб Сакине Бегум Сахиб, от брака с которой у него был один сын и три дочери:

 Наваб Шариф-уд-Дин Али-хан Бахадур (? — июль 1826)
 Ашраф-ун-Ниса Бегум Сахиба
 Наваб Ядигар Бегум Сахиба
 Наваб Дил Джан Бегум Сахиба
 Наваб Пиара Джан Бегум Сахиба.

Источники 
 The Najafi Dynasty

История Бенгалии
Правители Бенгалии
Навабы Бенгалии